Anett Kontaveit era la campionessa in carica, ma si è ritirata durante l'incontro del secondo turno contro Tereza Martincová.

In finale Barbora Krejčiková ha sconfitto Iga Świątek con il punteggio di 5-7, 7-6(4), 6-3.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Iga Świątek (finale)
  Paula Badosa (secondo turno)
  Anett Kontaveit (secondo turno, ritirata)
  Maria Sakkarī (secondo turno)

  Dar'ja Kasatkina (secondo turno) 
  Belinda Bencic (secondo turno, ritirata) 
  Beatriz Haddad Maia (primo turno) 
  Jeļena Ostapenko (primo turno)

Wildcard 

  Petra Kvitová (quarti di finale)
  Tereza Martincová (quarti di finale)

  Karolína Muchová (secondo turno)

Qualificate 

  Anna Blinkova (primo turno)
  Eugenie Bouchard (primo turno)
  Caty McNally (quarti di finale)

  Alycia Parks (quarti di finale) 
  Bernarda Pera (primo turno) 
  Ajla Tomljanović (secondo turno, ritirata)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

AGEL Open 2022